Брэдли, Бра́дли () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Брэдли, Алан (род. 1938) — канадский писатель, журналист и сценарист.

Б 
 Брэдли, Бен (1921—2014) — американский журналист, главный редактор «The Washington Post».
 Брэдли, Билл (род. 1943) — американский баскетболист.
 Брэдли, Боб (род. 1958) — американский футбольный тренер.

Г 
 Брэдли, Гордон (1933—2008) — англо-американский футболист.
 Брэдли, Грейс (1913—2010) — американская киноактриса.

Д 
 Брэдли, Дадли (род. 1957) — американский баскетболист.
 
 Брэдли, Джозеф Варнум (1750—1821) — американский государственный и политический деятель.
 Брэдли, Джон (род. 1988) — британский актёр.
 Брэдли, Дональд Чарлтон (1924—2014) — британский химик.
 Брэдли, Дуглас (род. 1954) — английский актёр.
 
 Брэдли, Дэн — американский постановщик трюков.
  (1928—2010) — ирландский физик.

К, Л 
 Брэдли, Карен (род. 1970) — британский политик-консерватор.
 Брэдли, Льюис (1805—1879) — американский политик, губернатор штата Невада.
 Брэдли, Лютер (1822—1910) — американский офицер, участник Гражданской войны и Индейских войн.

М 
 
 Брэдли, Мэрион Зиммер (1930—1999) — американская писательница.
 Брэдли, Мэтт (род. 1978) — канадский хоккеист.

О—Р 
 Брэдли, Омар Нельсон (1893—1981) — американский генерал периода Второй мировой войны.
 Брэдли, Пол (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Брэдли, Райан (род. 1983) — американский фигурист.

С 
 Брэдли, Сантер (род. 1982) — австралийский фигурист.
 Брэдли, Скотт (1891—1977) — американский композитор, пианист и дирижёр.
 Брэдли, Скотт (род. 1981) — американский пианист и аранжировщик, основатель проекта Postmodern Jukebox.
 Брэдли, Стивен (1754—1830) — американским сенатор.
 Брэдли, Сьюзан Хинкли (1851—1929) — американская художница.

Т 
 Брэдли, Тимоти (род. 1983) — американский боксёр-профессионал.
 Брэдли, Том (1917—1998) — 38-й мэр Лос-Анджелеса, единственный афроамериканский мэр этого города.
 Брэдли, Тони (род. 1998) — американский баскетболист.

У 
 Брэдли, Уильям (1868—1962) — американский художник и график.
 Брэдли, Уоррен (1933—2007) — английский футболист.

Ф—Ш 
 Брэдли, Фрэнсис Герберт (1846—1924) — английский философ-идеалист.
 Брэдли, Чарльз (1948—2017) — американский соул-певец.
 Брэдли, Шелли (род. 1970) — канадская кёрлингистка.
 Брэдли, Шон (род. 1972) — американский баскетболист.

Э 
 Брэдли, Эверетт (1897—1969) — американский Легкоатлеты. 
 Брэдли, Эд (1941—2006) — американский журналист и телеведущий.
 Брэдли, Эйвери (род. 1990) — американский баскетболист.
 Брэдли, Эмбер (род. 1980) — австралийская гребчиха.

Составная фамилия 
 Брэдли-Шелдон, Элис Хастингс (более известная под псевдонимом Джеймс Типтри-младший; 1915—1987) — американская писательница.

Топоним 
 Брадли — округ в штате Арканзас, США.
 Брадли — округ в штате Теннесси, США.
  — деревня в округе Канкаки, штат Иллинойс, США.

Военная техника 
 М2 «Брэдли» — боевая машина пехоты США.
 «Брэдли» — гусеничная платформа боевой техники.

См. также 
 Брэндис

Примечания